Atletiekvereniging Lyra-Lierse, Belgische atletiekclub
 Koninklijke Lyra-Lierse Berlaar, Belgische voetbalclub